Calmar – miejscowość w Kanadzie, w Albercie
Miejscowości w USA:
 Calmar – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
Gminy w USA:
 Calmar (ang. Calmar Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek